Ма́ркос Багда́тис (, ; род. 17 июня 1985 года в Лимасоле, Кипр) — бывший кипрский профессиональный теннисист; финалист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2006); полуфиналист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2006); бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде; победитель пяти турниров ATP (четыре — в одиночном разряде); победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2003).

Общая информация 
Отец Маркоса — Христос — ливанец, а мать — греческая киприотка. Начал играть в теннис в пять лет вместе с отцом и двумя старшими братьями Мариносом (род. 1977) и Петросом (род. 1979). В 1999 году стал учиться в теннисной академии Патрика Муратоглу во Франции.

14 июля 2012 года Багдатис оформил свои отношения с хорваткой Каролиной Шпрем (также профессиональным игроком в теннис). 20 октября 2012 года у них родился первенец — дочь Захара.

В 2005 году Маркос получил премию «Человек года» на Кипре.

Спортивная карьера 
Начало карьеры

Профессиональную карьеру начал в 2003 году. В этот год он выиграл на юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии. В апреле того же года он выиграл первый «Фьючерс». До конца года он выиграл ещё три турнира этой серии, а также вышел в финал турнира «челленджера» в Бухаре. В 2004 году выступил на Летних Олимпийских играх в Афинах, где сумел выйти во второй раунд. В этом же сезоне на Открытом чемпионате США дебютировал в основных соревнованиях на турнире серии Большого шлема. Ему удалось выйти во второй раунд, где он впервые сразился с первой ракеткой мира Роджером Федерером у которого смог выиграть один сет 2-6, 7-6(4), 3-6, 1-6. Осенью 2004 года выиграл два «Челленджера» (в Болтоне и Братиславе).

На Открытом чемпионате Австралии 2005 года Багдатис вышел в четвёртый раунд, обыграв Федерико Луцци, Ивана Любичича и Томми Робредо. Путь дальше ему преградил № 1 в мире Роджер Федерер. Этот результат позволил Маркосу войти в первую сотню. После турнира получил травму локтя и не выступал до конца апреля. В июне выиграл «Челленджер» в Кордобе. В октябре он вышел в четвертьфинал турнира в Токио и впервые в финал турнира ATP в Базеле.

2006-07
В 2006 году стартовал с турнира в Дохе, где дошёл до четвертьфинала. Самый большой профессиональный успех Багдатиса — выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2006 году. Для 20-летнего киприота это был всего лишь второй в карьере финал турнира ATP, Маркос даже не был сеянным в Австралии. По пути он обыграл трёх теннисистов из первой десятки (в четвёртом раунде Энди Роддика и в четвертьфинале Ивана Любичича). В полуфинале Багдатис проигрывал № 4 в мире Давиду Налбандяну 0-2 по сетам, но сумел победить. В финале киприот, поддерживаемой греческой диаспорой в Австралии, выиграл у Роджера Федерера первый сет и вёл во втором с брейком, но затем швейцарец перехватил инициативу и уверенно довёл матч до победы.

Благодаря этому выступление Маркос в рейтинге поднялся на 27 мест и стал занимать 27-ю строчку. В марте 2006 года смог выйти в четвертьфинал на турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллсе. Грунтовая часть сезона сложилась для Багдатиса неудачно и он так не смог преодолеть первых раундов на турнирах. Результаты вернулись к нему уже на траве. На турнире в Хертогенбосе он вышел в полуфинал. На Уимблдонском турнире Багдатис был в шаге от выхода во второй в сезоне финал турнира Большого шлема. Дойдя до полуфинала, он обыграл на своем пути в том числе Себастьяна Грожана, Энди Маррея и Ллейтона Хьюитта. Путь дальше ему преградил Рафаэль Надаль, выиграв у киприота легко в трёх сетах 1-6, 5-7, 3-6. После Уимблдона он впервые поднялся на 10-е место в мировом рейтинге. В сентябре 2006 года Маркос наконец-то смог завоевать свой первый титул на турнире ATP. Произошло это на турнире в Пекине, где он в финале переиграл Марио Анчича 6-4, 6-0.

На старте сезона 2007 года Багдатис дважды вышел в четвертьфинал в Дохе и Сиднее. На Открытом чемпионате Австралии, где год назад он вышел в финал, Маркос на этот раз выбыл уже во втором раунде, уступив Гаэлю Монфису 6-7(5), 2-6, 6-2, 0-6. В феврале выиграл турнир в Загребе, где в финале он переиграл хорвата Ивана Любичича 7-6(4), 4-6, 6-4. Затем вышел в финал в Марселе, где уже уступил французу Жилю Симону 4-6, 6-7(3). В начале мая дошёл до полуфинала на грунтовом турнире в Мюнхене. На Открытом чемпионате Франции впервые вышел в четвёртый раунд. В июне на турнире в Халле выходит в финал. На Уимблдонском турнире дошёл до четвертьфинала, обыграв по пути Давида Налбандяна и № 4 в рейтинге Николая Давыденко. В борьбе за выход в полуфинал он в упорной борьбе уступил Новаку Джоковичу 6-7(4), 6-7(9), 7-6(3), 6-4, 5-7. Их матч продолжался ровно 5 часов.
В сентябре Багдатис вышел в четвертьфинал в Пекине. В октябре дошёл до полуфинала в Базеле. На турнире Мастерс в Париже он вышел в полуфинал и смог обыграть двух теннисистов из первой десятки (Давыденко и Робредо).

2008-10

На Открытом чемпионате Австралии 2008 года Багдатис уступил в третьем раунде Ллейтону Хьюитту 6-4, 5-7, 5-7, 7-6(4), 3-6. В феврале вышел в полуфинал на турнире в Марселе. В июле на турнире в Халле вышел в четвертьфинал. На Уимблдонском турнире дошёл до четвёртого раунда. Из-за травмы ему пришлось пропустить следующую за Уимблдоном часть сезона в том числе и Открытый чемпионат США. Возвращение Багдатиса на корт состоялось в сентябре, но без особого успеха. На трёх турнирах ATP на которых он выступил он выбывал в первом же раунде.

В 2009 году на Открытом чемпионате Австралии вышел в четвёртый раунд, где уступил Новаку Джоковичу. В феврале вышел в четвертьфинал на турнире в Йоханнесбурге и Делрей-Бич. Следующая часть сезона сложилась для Багдатиса крайне неудачно. Ни на одном из турнирах он не мог преодолеть первых раундов и летом вылетел из первой сотни рейтинга ATP. С августа, помимо турниров ATP, стал выступать на «Челленджерах». В итоге он одержал на них три победы (в Ванкувере, Сен-Реми-де-Прованс и Ташкенте) и вернулся в первую сотню. В октябре Багдатис выиграл титул на турнире ATP в Стокгольме. В финале он выиграл Оливье Рохуса 6-1, 7-5.

В начале сезона 2010 года выиграл турнир в Сиднее, обыграв в финале Ришара Гаске 6-4, 7-6(2). На Открытом чемпионате Австралии проиграл в третьем раунде Хьюитту. В феврале выходит в полуфинал на турнире в Дубае. В мае до той же стадии доходит в Мюнхене. Перед Открытым чемпионатом Франции вышел в четвертьфинал в Ницце. На самом чемпионате Франции в третьем раунде уступил Энди Маррею. На Уимблдоне выбыл уже в первом раунде. В августе дошёл до финала на турнире в Вашингтоне, где уступил Налбандяну 2-6, 6-7(4). На турнире Мастерс в Цинциннати Багдатису в четвертьфинале удалось переиграть первую ракетку мира Рафаэля Надаля 6-4, 4-6, 6-4. В полуфинале он уступил № 2 Роджеру Федереру
4-6, 3-6. На турнире в Нью-Хейвене он дошёл до четвертьфинала, а на Открытом чемпионате США оступился в первом же раунде, уступив Арно Клеману 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 5-7. В сентябре Багдатис дошёл до четвертьфинала в Куала-Лумпуре. В октябре в Москве выходит в свой 10-й в карьере одиночный финал на турнирах ATP. Его он проиграл Виктору Троицки 6-3, 4-6, 3-6. На турнире в Вене он дошёл до четвертьфинала. По итогу сезона 2010 года он занял 20-е место.

2011-13

В январе 2011 года на турнире в Брисбене вышел в четвертьфинал. На Открытом чемпионате Австралии выбыл в третьем раунде. В феврале вышел в четвертьфинал в Роттердаме. На Открытом чемпионате Франции проиграл во втором раунде. На турнире в Хертенгебосе вышел в полуфинал, а на Уимблдонском турнире проиграл в матче третьего раунда Новаку Джоковичу. В августе сыграл в четвертьфинале на турнирах в Вашингтоне и Уинстон-Сейлеме. Осенью 2011 года дошёл до финала на турнире в Куала-Лумпур, где проиграл Янко Типсаревичу 4-6, 5-7.

В начале сезона 2012 года Багдатис вышел в четвертьфинал в Брисбене и полуфинал в Сиднее. На Открытом чемпионате Австралии в матче второго раунда Маркос установил своеобразный рекорд: проиграв два сета швейцарцу Станисласу Вавринке, Багдатис во время смены сторон сломал подряд 4 ракетки, с двух из них даже не сняв пластиковые пакеты. Третий сет остался за киприотом, но Вавринка выиграл 4-й, а с ним и матч — 7-63 6-4 5-7 6-1. В феврале он вышел в полуфинал в Загребе. Там же вместе с Михаилом Южным он впервые выиграл парный титул ATP. В мае Маркос попал в четвертьфинал в Мюнхене. На Открытом чемпионате Франции вышел во второй раунд, а на Уимблдонский турнир в третий. В конце июля принял участие в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Там он дошёл до третьего раунда, где уступил будущему Олимпийскому чемпиону Энди Маррею. На Открытом чемпионате США проиграл на стадии второго раунда Александру Долгополову 4-6, 6-3, 0-6, 6-7(5). На турнире в Токио и Стокгольме в октябре он вышел в полуфинал.

Сезон 2013 года он начал в Брисбене, где дошёл до полуфинала. На Открытом чемпионате Австралии вышел в третий раунд. В феврале вышел в четвертьфинал в Роттердаме. После этого выступления Багдатиса пошли на спад. Он умудрился проиграть 10 встреч подряд на различных турнирах (не считая Кубок Дэвиса), включая Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир. В августе он начал преодолевать кризис и сыграл в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. На Открытом чемпионате США киприот добрался до третьего раунда.

2014-16
Сезон 2014 года Багдатис начал неудачно и выбыл за пределы первой сотни рейтинга. С апреля по июнь он был травмирован и, вернувшись на корт, сыграл на «челленджере» в Ноттингеме и выиграл его. В августе в Северной Америке Маркос выиграл ещё два «челленджера» (в Ванкувере и Аптосе) и вернул себе место в топ-100. В ноябре он смог победить ещё в одном «челленджере» в Женеве.

На Открытом чемпионате Австралии 2015 года Багдатис вышел в третий раунд. В феврале на зальном турнире в Загребе он смог выйти в полуфинал. Следующий раз до полуфинала ему удалось дойти уже в июне на траве в Ноттингеме. К тому же во втором раунде тех соревнований Маркос переиграл № 7 в мире Давида Феррера — 6-2, 7-6(4). На Уимблдоне он доиграл до третьего раунда. В начале августа Багдатис впервые за четыре года сыграл в одиночном финале турнира в Мировом туре. Произошло это на харде в Атланте, где в борьбе за главный приз он проиграл американцу Джону Изнеру — 3-6, 3-6. Следующие результаты Багдатиса были далеки от хороших и лишь в октябре на турнире в Стокгольме он смог выйти в полуфинал. Сезон киприот завершил в топ-50 одиночного рейтинга.

В феврале 2016 года Багдатис сыграл в четвертьфинале турнира в Монпелье. Через три недели после этого он смог хорошо себя проявить на турнире в Дубае, где вышел в финал. В титульном матче Багдатис не смог обыграть № 4 в мире Стэна Вавринку — 4-6, 6-7(13). В грунтовой части сезона лучшим результатом киприота стал выход в 1/4 финала в апреле на турнире в Хьюстоне. В июне на травяном турнире в Халле он смог победить в первом раунде № 8 в мире Томаша Бердыха — 7-6(3), 7-6(4) и после ещё одной победы выйти в четвертьфинал. Также в 1/4 финала он прошёл и наследующем турнире в Ноттингеме. В июле Багдатис сыграл на турнире в Ньюпорте, где добрался до полуфинала. На Открытом чемпионате США Маркос впервые с 2009 года смог выйти в четвёртый раунд турнира серии Большого шлема. Сезон он завершил в качестве игрока топ-40, заняв 36-е место.

2017-19
С 2017 года результаты Багдатиса пошли на спад. В январе того года он смог выйти в полуфинал турнира в Окленде. Он пропустил несколько месяцев и выбывал в первых же раундах на ряде турниров. Следующего заметного результата Маркос добился в июне на турнире в Анталье, доиграв там до полуфинала. После поражения в первом раунде Открытого чемпионата США и потери рейтингов очков он опустился во вторую сотню классификации. На короткое время он вернулся в топ-100 после выхода в финал на турнире в Чэнду. Доиграть тот финал он не смог, отказавшись от продолжения матча против Дениса Истомина в первом сете.

В начале февраля 2018 года Маркос принял участие на турнире в Софии, где дошёл до четвертьфинала. В марте на Мастерсе в Индиан-Уэллсе он сумел, начав с квалификации доиграть до четвёртого раунда, но на матч за выход в 1/4 финала он не вышел из-за травмы. В июле киприот вышел в четвертьфинал турнира в Атланте.

Следующего четвертьфинала в Мировом туре он добился уже в феврале на турнире в Монпелье, куда Багдатис попал, отобравшись через квалификацию. В марте он выиграл турнир серии «челленджер» в Шэньчжэнь, обыграв в финале итальянца Стефано Наполитано. Этот титул стал последним в профессиональной карьере киприота. В июле 34-летний Багдатис завершил карьеру теннисиста. Последним турниром, на котором он сыграл, стал Уимблдон, где Багдатис вышел во второй раунд.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (14)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Кипра
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди юношей
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «Пуна Маратхас» (теннис)
Игроки «Сингапур Слэммерс»